Diadema setosum — вид морских ежей рода Diadema из семейства Diadematidae отряда Diadematoida. Встречается в Индо-Тихоокеанской области, от Австралии и Африки до Японии и Красного моря. В 2006 году впервые обнаружены в Средиземном море у побережья Турции.

Описание 
Окраска при жизни чёрная, вокруг ануса красное кольцо; белые пятна на каждой генитальной поре. Встречается на глубинах до 70 м.

Взрослые особи Diadema setosum имеют массу от 35 до 80 г, размер их панциря не более 70 мм, но иголки достигают больших размеров (до 70 см), представляя опасность для дайверов.
Содержатся в морских аквариумах.

На Diadema setosum паразитируют следующие виды (эктопаразиты из веслоногих ракообразных):
 Clavisodalis dilatatus Dojiri & Humes, 1982 (Copepoda, Taeniacanthidae)
 Clavisodalis sentifer Dojiri & Humes, 1982
 Echinirus diadematis Jacob-Judah, 1975
 Echinirus laxatus Humes & Cressey, 1961
 Echinosocius dentatus Humes & Cressey, 1961
 Echinosocius elatensis Jacob-Judah, 1975
 Echinosocius finitimus Dojiri & Humes, 1982
 Echinosocius gulicolus Dojiri & Humes, 1982
 Echinosocius pectinatus Humes & Cressey, 1961
 Senariellus diadematis Humes, 1977 (Copepoda, Pseudanthessiidae)
 Preherrmannella campanulipes Humes & Cressey, 1961 (Copepoda, Synapticolidae)
 Preherrmannella idonea Humes & Cressey, 1961

Примечания

Литература 
 Alsaffar, Adel H.; Khalid P. Lone. (2000). Reproductive cycles of Diadema setosum and Echinometra mathaei (Echinoidea: Echinodermata) from Kuwait (Northern Arabian Gulf). — Bulletin of Marine Science. 67(2): 845—856.
 Lessios H. A. (1981). Reproductive periodicity of the echinoids Diadema and Echinometra on the two coasts of Panama. — Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 50(1): 47-61. doi=10.1016/0022-0981(81)90062-9

Ссылки 
 eol.org: Diadema setosum
 Diadema setosum. In: Kroh, A. & Mooi, R. (2012) World Echinoidea Database. WoRMS.

Морские ежи
Иглокожие Индийского океана
Иглокожие Тихого океана
Животные, описанные в 1778 году